Спелонкато́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Корсика, департамент Верхня Корсика. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 870 км на південний схід від Парижа, 75 км на північ від Аяччо, 45 км на захід від Бастії.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 119 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 231,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Спелонкато на сайті французького Національного інституту географії
 Спелонкато на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Спелонкато на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 Мапа муніципалітету Спелонкато на сайті Mapquest
 [ Розташування муніципалітету Спелонкато на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Корсика

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Корсика